Williams FW29 — болид Формулы-1, построенный для участия в чемпионате  года.

История 

Новый болид - прямое развитие прошлогодней модели Williams FW28. Williams FW29 получил новый двигатель Toyota  перепроектированную под новый мотор систему охлаждения, ставшую существенно более компактной, новую подвеску бескилевого типа и значительно переработанное заднее антикрыло. Шины Bridgestone стали едиными. Они не обеспечивали необходимого сцепления передней части болида с трассой, поэтому пришлось увеличить размеры переднего антикрыла. Болид был представлен на тестах в Хересе. На место Марка Уэббера в команду был приглашен Александр Вурц. Австриец вернулся в Формулу-1 после шестилетнего перерыва.

Феноменальной скоростью Williams FW29 не отличался, но был исключительно надежным и позволял регулярно бороться за очки. Нико Росберг стабильно набирал зачетные баллы и оказался выше в зачете пилотов своего напарника, несмотря на подиум Вурца в Канаде. Австриец и вовсе ушёл из команды перед заключительным этапом, поэтому его заменил тест-пилот Кадзуки Накадзима. Японец, как и его отец, дебютировал на Гран-при Бразилии. Такие результаты позволили Williams занять пятое место в Кубке Конструкторов с 33 очками. После дисквалификации McLaren команда поднялась на четвертую строчку.

Раскраска 
FW 29 раскрашен в белые и синие цвета, как и предыдущие машины Williams. На машине размещены логотипы спонсоров — RBS Royal Bank of Scotland , Reuters, которые уже сотрудничают с командой долгое время, так и новые Lenovo, AT&T.

Результаты в чемпионате 2007 года

Результат в гонках

Результат в квалификациях 

 после штрафа Фернандо Алонсо потерей пяти позиций по решению стюардов

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1